Car sau CAR poate fi:

 car, vehicul cu tracțiune animală;
 Car alegoric, vehicul prevăzut cu o platformă pe care se reprezintă o scenă simbolică;
 Car de luptă, cel mai timpuriu și mai simplu tip de trăsură;
 Car frumos cu patru boi, romanță pe versurile poetului român Vasile Militaru;
 (în entomologie, plural: carii) nume dat mai multor specii de insecte mici, dăunătoare, din ordinul coleopterelor, cu corpul păros și cu picioarele scurte, care trăiesc în lemn și se hrănesc cu acesta, distrugându-l.
 Cooper Car Company, echipă de Formula 1;
 Safety car, termen folosit în Formula 1;
 Casă de Ajutor Reciproc, CAR, instituție financiară nebancară.